Rutsweiler am Glan – comune del circondario rurale di Kusel (Renania-Palatinato)
 Rutsweiler an der Lauter – comune del circondario rurale di Kusel (Renania-Palatinato)